Витторе Карпаччо (; ) — итальянский живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы. Витторе Карпаччо родился, как предполагают, в Италии, но точные место и дата его рождения неизвестны. Сначала он работает в манере Виварини, но, став учеником Джентиле Беллини, быстро усваивает и развивает его стиль.

Венеция всегда была самой независимой из всех итальянских городов. Её исключительное географическое положение на островах, в точке пересечения многих караванных путей определило и своеобразие исторического развития города, и особенное политическое устройство, и экономическую свободу. Здесь сошлись традиции восточнохристианской духовности, изощрённой умозрительности ислама и языческого жизнелюбия античности.

Венецианская живопись сосредоточила в себе все особенности жизненного уклада города. В мировом искусстве она стала синонимом колористических исканий. Но для венецианца живопись в первую очередь служила прославлению родного города, воспеванию его красоты. В XVI веке поэт сказал: «Поистине этот город — сокровище, оправленное в хрусталь вод, которые его окружают… Не подобен ли он созданию кисти?». Собственно венецианская живопись начинается в XV веке в творчестве семьи Беллини. На их картинах возникает Венеция, её архитектура, её жители… У Джованни, младшего в семье, появляется впервые та золотистая светоносность красок, которая стала главным признаком венецианского колорита. Но творчество Витторе Карпаччо связано, в первую очередь, с именем старшего брата — Джентиле, автора специфических жанровых картин.

Картинография 
Первый и, пожалуй, наиболее удачный цикл картин был написан художником для «Скуола ди Санта Орсола» (1490—1495, Венеция, Галерея Академии). Девять его картин посвящены жизни святой Урсулы. Согласно легенде, Урсула была дочерью британского короля Маура, славилась красотой и умом. Английский король просил её руки для своего сына, однако отец Урсулы, христианин, не хотел отдавать свою дочь за язычника. Но сама Урсула убедила отца принять предложение, предвидя обращение своего жениха в христианство. Так и случилось. Урсула, в сопровождении жениха и подруг, посетила папу римского. На обратном пути они заехали в Кёльн, который в это время подвергся нападению гуннов. Здесь святая и её подруги претерпели мученическую смерть за веру.

Карпаччо в подробностях изображает основные эпизоды жизни святой. Действие персонажей он переносит в Венецию. Мы видим море, освещённое золотисто-зеленоватым цветом, столь характерным для Венеции, многочисленные гондолы, барки, лодки. За высокими аркадами мостов громоздятся бесконечные домики. Среди них возвышаются красивые венецианские палаццо или церкви, всем своим обликом напоминающие реальные постройки. Набережные и площади заполнены пёстрой толпой, в которой даже не всегда можно выделить главных героев повествования. Карпаччо как бы сам погружается в толпу и движется вместе с ней. Всё его занимает: и многообразная жизнь города, и детали архитектурного убранства, и одежды. А то, вдруг, его глаз останавливается на странной фигуре, безобразно одетой, одинокой — это старуха нищенка, всеми брошенное несчастное существо. Но художник уже движется дальше, уводя наш взгляд в глубину пейзажа, подёрнутого голубоватой дымкой. Поражают и наблюдательность, и фантазия, и мастерство художника во владении кистью. Отметим, что эти огромные картины — один из первых опытов Карпаччо в технике масляной живописи, до этого он писал темперой.

В 1502—1507 годах Витторе Карпаччо пишет для Скуолы ди Сан-Джорджо дельи Скьявони цикл картин из жизни святых Георгия, Иеронима и Трифона. Со свойственной ему естественностью и непринуждённостью Карпаччо ведёт свой рассказ, средствами живописи достигая совершенно особого впечатления жизненности. В этом смысле замечательна картина «Видение св. Августина». На ней изображена, с соблюдением всех законов перспективы (недаром есть свидетельство, что Карпаччо вместе с Джентиле и Джованни Беллини учился у математика Мелатини), комната учёного. Вдоль стен на полках стоят книги и различные атрибуты научных занятий, переданные художником с необычайной достоверностью и пластической осязаемостью. В глубине, рядом с дверью, ведущей в небольшую комнату, ниша с алтарём, на котором статуя благословляющего Христа и митра с посохом, символизирующими епископский сан. Карпаччо изобразил св. Августина с отсылкой к иконографии св. Иеронима. Очень натурально передано движение святого, который писал, но остановился, услышав голос, принадлежащий Иерониму, сообщающему о своей смерти.

В 1504—1508 годах Карпаччо вместе с учениками создает цикл «История Марии» для Скуола дельи Альбанези. В настоящее время полотна цикла разделены между Академией Каррара в Бергамо, Пинакотекой Брера в Милане и Ка-д’Оро в Венеции.

У Карпаччо есть картина, в которой его интерес к бытовому жанру воплотился в полной мере. Это «Две венецианки» (Венеция, Музей Коррер). Застылость поз и выражений лиц компенсируется здесь почти этнографической точностью в изображении одежд, особенностей быта, окружающей обстановки.

Витторе Карпаччо никогда не обращался к портрету как отдельному жанру, но у него есть своеобразное по замыслу и исполнению произведение — «Молодой рыцарь на фоне пейзажа» из собрания Музея Тиссена-Борнемисы. Герой представлен в окружении природы на фоне замка. Со знанием подлинного натуралиста выписывает Карпаччо каждый листок, каждое растение. Кажется, что они принадлежат кисти нидерландского живописца — столь трепетно и с такой точностью воспроизведена каждая деталь изображения. И всё же для Карпаччо мир природы не открывал особых глубин; природу он наделял в первую очередь символическим и даже геральдическим смыслом. Гораздо больше его привлекала городская жизнь и место человека в ней — по современным понятиям, художник был урбанистом.

К середине 1510-х годов мастерская Карпаччо разрослась и стала производить довольно большое количество произведений. Но чувствуется явный упадок творческих сил. Карпаччо продолжает работать в старой манере, которая к тому времени начинает уже восприниматься как анахронизм. Ведь уже совершенно в ином стиле пишут свои картины венецианцы Джорджоне и Тициан. Всё это, видимо, осознавал и сам мастер. Картины, написанные после 1519 года, не сохранились.

Несмотря на то, что Карпаччо работал и в начале XVI столетия, в историю искусства он вошёл как яркий представитель зрелого «кватроченто», великолепный живописец, певец Венеции.

В честь живописца названо блюдо, изобретённое в 1950 году в Венеции.

Особенности творческой манеры 
«Полотна Карпаччо, по своим размерам не уступающие монументальным композициям Джентиле Беллини, гораздо более станковые по структуре, они рассчитаны на длительное восприятие, рассматривание не только в целом, но и по частям, богаты оттенками повествования и настроения». «Чуткость к жизни света и атмосферной среды сближает Карпаччо с нидерландскими мастерами, также как и непритязательная простота, житейская конкретность облика изображаемого мира, пристальное внимание к деталям… Эти мотивы увидены художником не только в их поэтической сущности, но и с новым для итальянской живописи оттенком непосредственной причастности зрителя к лирической атмосфере картины, состоянию молчаливого раздумья и тишины. Композиция Карпаччо уже нуждается в зрителе, который бы общался с ней наедине, постепенно проникаясь её настроением… В этом есть прямое предвидение поисков Джорджоне».

Избранные работы 
 «Мадонна с Младенцем и молодым Святым Иоанном» (приписывается), ок. 1489. Музей Коррер, Венеция;
 «Чудо реликвии Креста на мосту Риальто», 1494. Галерея Академии, Венеция;
 «Две венецианские дамы», ок. 1490—1495. Музей Коррер. Венеция
 «Приезд английских послов ко двору короля Бретани», ок. 1495. Галерея Академии, Венеция;
 «Сон св. Урсулы», ок. 1495. Галерея Академии, Венеция;
 «Портрет дожа Леонардо Лоредана» (приписывается), ок. 1501—1505. Музей Коррер, Венеция;
 «Молодой рыцарь на фоне пейзажа», 1510. Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид;
 «Диспут святого Стефана», ок. 1514. Пинакотека Брера, Милан.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Лаврова О. Святой Иероним в келье // Труды ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1960. С. 157—170.
 Махо О. Г. Специфика трактовки предметного мира в рисунках Витторе Карпаччо на тему «Ученый в келье» // Проблемы развития зарубежной графики. Сборник научных трудов. Л., 1986. С. 30—35.
 
 
 Fortini Brown P. Venetian Narrative Painting in the Age of Carpaccio. New Haven; London, 1988.
 Lauts I. Carpaccio, Gemelde und Zeichnungen. Koln, 1962.
 Ludwig G., Molmenti P. Vittore Carpaccio, la vita l’opera. Milano, 1905.
 Muraro M. A. Carpaccio. Firenze, 1966.
 Pignatti T. Vittore Carpaccio. Milano, 1955.
 Pallucchini R. Carpaccio. Milano, 1963.
 Carpaccio. Pittore di storie. A cura di Giovanna Nepi Scire. Venezia, 2004. (Каталог выставки).

Ссылки 
 

Родившиеся в 1460-е годы
Умершие в 1520-е годы
Персоналии, чья дата рождения не установлена